Deetz ist der Name folgender Orte:

 Deetz (Zerbst), Ortsteil der Stadt Zerbst/Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt
 Deetz (Bismark), Ortsteil der Gemeinde Bismark (Altmark), Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Deetz (Groß Kreutz (Havel)), Ortsteil der Gemeinde Groß Kreutz (Havel), Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 deutscher Name von Dziedzice (Barlinek), bis 1945 Deetz, Landkreis Soldin, Brandenburg, heute Ortsteil von Barlinek, Woiwodschaft Westpommern, Polen

Deetz ist der Familienname folgender Personen:
 Albert August Wilhelm Deetz (1798–1859), Stadtkommandant von Frankfurt am Main
 Arthur Deetz (1826–1897), deutscher Theaterschauspieler
 Charleen Deetz (* 1995), deutsche Schauspielerin
 Friedrich Deetz (1812–1871), deutscher Politiker, Landrat, Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder)
 James Deetz (1930–2000), US-amerikanischer Archäologe
 Marie Deetz (1835–1893), deutsche Opernsängerin (Mezzosopran) und Theaterschauspielerin
 Martin Gottlieb Deetz (1769–1842), deutscher Kaufmann

Siehe auch:
 Dietz
 Diez (Begriffsklärung)